Le terme de Plan Juncker - du nom de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, peut désigner :

 le plan d'investissement d'infrastructures européen, en anglais : European Commission Investment Plan for Europe annoncé en 2014 pour la période triennale 2015-2017 :

 les propositions de Jean-Claude Juncker pour résoudre la crise migratoire en Europe.